Elm Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Elm Island (Illinois)
 Elm Island (Louisiana)
 Elm Island (Maryland)
 Elm Island (Minnesota)
 Elm Island (Nebraska)
 Elm Island (New York)
 Elm Island (Licking County, Ohio)
 Elm Island (Mercer County, Ohio)